Ле́о О́уни (, до 2018 Ле́о Мя́келя, ; ) — финский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото (2011—2012, 2013—2014), серебро (2010—2011, 2014—2015), бронза (2012—2013).
 : золото (2018, 2019), бронза (2009, 2017).
 : золото (2005, 2006, 2008), серебро (2007, 2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 2004, в возрасте 16 лет.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Финляндии